Flamenco puede referirse a:

Zoología 
 Phoenicopterus, normalmente conocido como flamenco, ave.

Ciudades y divisiones administrativas 
 Puerto Flamenco, localidad costera ubicada en la comuna de Chañaral.

Geografía, historia 
 Flamencos, los habitantes de Flandes.
 Flamenco, lo perteneciente o relativo a la Región Flamenca.
 Flamenco, lo perteneciente o relativo al Condado de Flandes.
 Flamenco, lo perteneciente o relativo a la totalidad de los Países Bajos Españoles.
 Flamenco, lo perteneciente o relativo a la totalidad del Estado borgoñón.
 Laguna Flamenco, albufera o laguna costera de agua salobre, localizada al sur del Perú.

Lingüística 
 Dialecto flamenco, variedad del idioma neerlandés hablada en la Región Flamenca.

Cultura 
 Flamenco, género musical y de danza característico del sur de España.
 Nuevo flamenco, variedad del género musical y de danza anterior.
 Flamenco, película de 1994 dirigida por Carlos Saura.
 Hispano flamenco, arte y cultura hispano-flamenca.
 Pintura flamenca o escuela flamenca de pintura.

Informaciones complementarias